На Евровидении 2000 Ирландию представил Имонн Тол с песней Millennium of Love. Ирландия заняла 6 место с 92 баллами. Максимальное количество баллов (12) Ирландия присудила Дании.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-2000»